Mistrzostwa Świata w Amp Futbolu 2010 – druga oficjalna (trzynasta wliczając turnieje nieoficjalne) edycja ampfutbolowych mistrzostw świata, która odbyła się w Argentynie w dniach 16-24 października 2010. Jego zwycięzcą została po raz drugi z rzędu reprezentacja Uzbekistanu, która pokonała w finale Argentynę 3-1 Trzecie miejsce zdobyła Turcja.

Uczestnicy

Podział na koszyki
Losowanie grup turnieju finałowego odbyło się 19 sierpnia 2017 roku. Pierwotnie udział miało wziąć 18 reprezentacji, które rozlosowano do dwóch grup pięciozespołowych i dwóch grup czterozespołowych, jednak ostatecznie w turnieju udziału nie wzięły zespoły Nigerii, Algierii i Sierra Leone, wobec czego zmagania grupowe toczyły się w trzech grupach czterozespołowych oraz jednej grupie trzyzespołowej.

Mecze

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Reprezentacje  Brazylii i  Uzbekistanu awansowały do II rundy.

Grupa C

Reprezentacje  Turcji i  Ghany awansowały do II rundy.

Grupa D

II runda

Grupa 1

Grupa 2

Runda finałowa

o miejsce 13.

o miejsce 11.

Iran nie stawił się

o miejsce 9.

o miejsce 7.

o miejsce 5.

Półfinały

o miejsce 3.

Finał

Uwagi

Przypisy 

Rozgrywki reprezentacyjne w amp futbolu